Solniki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Solniki, village du powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie
 Solniki, village du powiat de Bielsk Podlaski, dans la voïvodie de Podlachie
 Solniki, village de la voïvodie de Lubusz